Egsdorf – frazione della città tedesca di Luckau
 Egsdorf – frazione della città tedesca di Teupitz